Die Saison 2018/19 der Regionalliga Nordost war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen Wacker Nordhausen und dem Hertha BSC II eröffnet.

Saisonverlauf 
Der Meister Chemnitzer FC besetzte mit Ausnahme vom Eröffnungsspieltag durchgehend die Spitzenposition und konnte sich so den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga sichern. Als einziger Konkurrent konnte sich lediglich der Berliner AK 07 noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen, der Klub beantragte jedoch keine Lizenz für die Profiliga.

Am letzten Spieltag standen noch keine Absteiger fest; Aufsteiger FSV Optik Rathenow, der vom 9. bis zum 32. Spieltag Letzter gewesen war, und der FSV Budissa Bautzen konkurrierten um den vorletzten Platz, waren jedoch darauf angewiesen, dass keiner der NOFV-Vereine FC Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus absteigt. Durch den Abstieg des FC Energie hätten letztlich beide Vereine den Gang in die Oberliga antreten müssen. Nach Saisonende wurde jedoch bekannt, dass der FC Oberlausitz Neugersdorf trotz Klassenerhalt aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig in die Oberliga absteigt, Absteiger FSV Budissa Bautzen plante einen Rückzug in die Landesliga. Durch den frei gewordenen Platz konnte der sportlich abgestiegene FSV Optik Rathenow die Klasse nachträglich halten.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2018/19 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 die Absteiger aus dem Gebiet Nordost der 3. Liga 2017/18:
 Chemnitzer FC, FC Rot-Weiß Erfurt
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2017/18:
 Wacker Nordhausen, Berliner AK 07, BFC Dynamo, SV Babelsberg 03, 1. FC Lokomotive Leipzig, VfB Germania Halberstadt, Hertha BSC II, FSV Union Fürstenwalde, ZFC Meuselwitz, VfB Auerbach, FC Oberlausitz Neugersdorf, FC Viktoria 1889 Berlin, FSV Budissa Bautzen, VSG Altglienicke
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Nord) 2017/18:
 FSV Optik Rathenow
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Süd) 2017/18:
 Bischofswerdaer FV 08

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der sportlich qualifizierte Meister steigt in die 3. Liga auf.

Abstieg aus der Regionalliga Nordost

Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2018/19. Es steigt aber mindestens ein Verein ab. Maximal können fünf Vereine absteigen.
Es gilt folgendes Schema:

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.Der Punktabzug für den FC Viktoria 1889 Berlin ist ab dem 20. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nordost 2018
2018